Борис Сергеевич Крылов (11 января 1923 — 25 ноября 2013) — доктор юридических наук, профессор, участник Великой Отечественной войны.

Биография 
Б. С. Крылов родился в городе Устюжна Вологодской области.

В 1947 году он окончил Военно-юридическую академию.

Во время Великой Отечественной войны, будучи младшим лейтенантом юстиции, Борис Сергеевич воевал на Ленинградском фронте.

Борис Сергеевич был членом делегации СССР на конференции в Думбартон-Оксе в 1944 году и в Сан-Франциско в 1945 году, принимая участие в выработке Устава ООН, и подписал его вместе с другими членами советской делегации. Он участвовал в Вашингтонской сессии Комитета юристов в 1945 году и в первой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В 1946 году Крылов был избран членом Международного Суда ООН.

В 1951 году он защитил в Военно-юридической академии кандидатскую диссертацию, после чего в течение 5 лет был преподавателем до её расформирования, а затем стал работать в МГИМО МИД СССР. В 1961 году Борис Сергеевич стал старшим сотрудником ИГП АН СССР.

В 1963 году он защитил докторскую диссертацию на тему: «Парламент буржуазного государства (политическая сущность и правовые формы парламента и парламентаризма на современном этапе)».

С 1965 года Б. С. Крылов продолжил свою научную деятельность, став руководителем сектора законодательства зарубежных стран по вопросам государственного строительства Всесоюзного научно-исследовательского института советского законодательства.

В 1967—1969 годах он возглавлял сектор в Институте мировой экономики и международных отношений, а в 1969—1983 годах работал в Высшей школе МВД СССР. В 1983 году он вернулся в ВНИИ советского законодательства, где работал до 2002 года, а затем перешёл в МГЮА имени О. Е. Кутафина.

В 1996—1997 годах он возглавлял делегацию РФ в Комиссии по правам человека ООН.

Основными направлениями его научной деятельности были государственное, конституционное право, правовые проблемы национальных отношений, парламентаризм, федеративные отношения.

Борис Сергеевич умер 25 ноября 2013 года.

Основные труды 
 «Парламент буржуазного государства» (М., 1963)
 «США: федерализм, штаты и местное управление» (М., 1968)
 «Полиция США. Основные черты организации и деятельности» (М., 1972)
 «Проблемы суверенитета в Российской Федерации» (М., 1994) (отдельные главы)

Награды 
 Медаль "За боевые заслуги"
 Медаль "За оборону Ленинграда"

Литература 
 Этнополис: Этнополитический вестник России, выпуски 1-2. М: Известия, 1992.
 Ежегодник российского права, 1999. М: Норма, 2000.
 Додонов В. Н. Современные российские юристы: Кто есть кто в юридической науке и практике: справочник. М: Славия, 1997.

Ссылки 
 Картотека награждений Память народа

Примечания 

Персоналии:Блокада Ленинграда
Награждённые медалью «За оборону Ленинграда»
Доктора юридических наук